

Persone 
Grata, figlia dell'imperatore Valentiniano I e di Giustina;
Giusta Grata Onoria, figlia di Galla Placidia;
Grata di Bergamo, santa di epoca incerta.

Altro 
Grata (architettura), chiusura di finestre o ingressi realizzata in metallo (in genere ferro o ferro battuto), che separa un ambiente interno da uno esterno e costituita da elementi lineari metallici incrociati in modo da lasciar passare abbondantemente aria e o luce e consentire le vista da entrambe le parti.

Pagine correlate 
Inferriata